HMS „Alceste” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez szereg okrętów Royal Navy:
 HMS „Alceste” – ex-francuska 32-działowa fregata V rangi (ang. fifth-rate) „Alceste” z lat 80. XVIII wieku, zdobyta w 1793 i powtórnie w 1799 roku
 HMS „Alceste” – ex-francuska 38-działowa fregata V rangi (ang. fifth-rate) „Minerve” z początku XIX wieku, zdobyta w 1806 roku

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów